Всемирный день статистики () — праздник, который впервые отмечался 20 октября 2010 года. Отмечается не раз в год, а раз в пять лет. О Всемирном дне статистики объявила Статистическая комиссия ООН. По данным , праздник, связанный со статистикой, отмечался в 103 странах, причём 51 африканская страна на тот момент праздновала Африканский день статистики (18 ноября). 

Следующий Всемирный день статистики будет отмечаться 20 октября 2025 года.

В рамках Всемирного дня статистики Королевское статистическое общество провело акцию, посвященную статистической грамотности. Для акции было выбрано время 20:10, так как оно напоминало о дате праздника (20.10.2010).

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт 2020
 Официальный сайт 2010

Мероприятия, регулярно проводимые с 2010 года
Праздники октября
Международные дни ООН
Страницы с непроверенными переводами
Статистика